Trofimenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Georgijewitsch Trofimenko (1899–1953), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Wladimir Iwanowitsch Trofimenko (1953–1994), russischer Leichtathlet